Galleon peut faire référence à :

 Galleon, un jeu vidéo ;
 Galleon, un groupe de musique ;
 Galleon Group, un hedge fund.

Homonymie